Gansch ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Gansch (* 1960), österreichischer Dirigent, Produzent & Coach
 Christina Gansch (* 1990), österreichische Opernsängerin (Sopran)
 Hans Gansch (* 1953), österreichischer Trompeter und Hochschulprofessor
 Johann Gansch (1925–1998), österreichischer Komponist für Blasmusik
 Leopold Gansch (1940–2014), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Thomas Gansch (* 1975), österreichischer Trompeter